Koolwijk kan meerdere betekenissen hebben:

Geografisch
Koolwijk (Noord-Brabant), een buurtschap in de gemeente Oss;
Koolwijk (Zuid-Holland), een buurtschap in de gemeente Krimpenerwaard;
Koolwijk (natuurgebied), een natuurgebied bij Bergambacht, beheerd door stichting Zuid-Hollands Landschap;

Personen
Antonius van Koolwijk, een priester en archeoloog te Curaçao;
Krijn Van Koolwijk, een Belgisch atleet;
Ryan Koolwijk, een Nederlands-Surinaams voetballer;
Pieter Koolwijk, een Nederlands kinderboekenschrijver;